Вирџинија Вејд је освојила турнир. У финалу је победила Бети Стеве резултатом 4:6, 6.3, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Вимблдон 1977.
Вимблдон — жене појединачно